Hunting High and Low:
 Hunting High and Low — дебютный альбом группы a-ha.
 Hunting High and Low — сингл из этого альбома.
 Hunting High and Low — сингл группы Stratovarius.